El término Pascua puede referirse, en esta enciclopedia:

a la Pascua o Resurrección del Señor, una festividad cristiana que conmemora la resurrección de Jesús;
al Pésaj o la pascua judía, una festividad judía que conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto;
 a la Navidad, Natividad del Señor o Pascua, una festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús;
 a la Adoración de los Reyes Magos, Epifanía o Pascua, una festividad cristiana;
 a la Pascua de Pentecostés, festividad cristiana que celebra la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico;
a la Pascua Juvenil, movimiento de la Iglesia católica;
 a Triduo Pascual, los tres días en que los cristianos celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

También se le denomina pascua a las siguientes festividades:
 a la Pascua Militar, ceremonia que se celebra cada 6 de enero en el Palacio Real de Madrid. 

Geografía
 a la Isla de Pascua o Rapa Nui, una isla chilena ubicada en el Océano Pacífico;
 a la comuna de Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, Chile, que incluye a la Isla de Pascua y la Isla Sala y Gómez;
 a la Provincia de Isla de Pascua de la región de Valparaíso, Chile, que comprende la comuna de Isla de Pascua;
 al Río Pascua, de la Región de Aysén, Chile;
 al Valle de la Pascua, ciudad de Venezuela.